Allianz-Stadion steht für

 das Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf
 die Allianz Arena in München-Fröttmaning
 die Allianz Riviera in Nizza-Saint-Isidore, siehe Stade de Nice
 der Allianz Park in London-Hendon
 der Allianz Parque in São Paulo-Pompeia
 das Allianz Field in Saint Paul, Minnesota

Siehe auch:
 Allianz Stadium